Pepsi СуперЛига Узбекистана 2018 () — 27-й чемпионат Узбекистана по футболу.

Впервые в истории узбекского футбола в чемпионате участвовали всего 12 клубов, которые играли в 4 круга (каждая команда провела по 38 игр). По завершении 22 туров клубы разделились на 2 группы. Команды, занявшие с 1-го по 6-е места в турнирной таблице, соревновались за чемпионский титул, а команды с 7-го по 12-е места также провели ещё по 5 матчей за право остаться в Суперлиге.

Команда, которая финишировала на 12-м месте, выбыла в Про-лигу. Клубы, расположившиеся на итоговых 10-й и 11-й строчках, провели стыковые матчи с третьей и второй командой Про-лиги за 2 путёвки в Суперлигу. Турнир начался в марте и завершился в ноябре 2018 года.

За тур до завершения сезона ташкентский «Локомотив» досрочно стал чемпионом Узбекистана 2018 года. Другой столичный клуб «Пахтакор» финишировал 2-м, а наманганский «Навбахор» замкнул тройку призёров.

Участники

Тренерские изменения

Географическое расположение команд

Первый этап

Второй этап

Таблица финальной группы с учётом золотых очков

Таблица группы выживания с учётом золотых очков

Финальная группа

Группа выживания

Лучшие бомбардиры 
Итоговый рейтинг. Показаны футболисты, забившие не менее 11 голов в Суперлиге Узбекистана 2018.

См. также 
 Про-лига Узбекистана 2018
 Кубок Узбекистана 2018

Источники

Ссылки 

2018
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2018 году